Rooney – grający rock alternatywny zespół muzyczny z Los Angeles
 Cory Rooney – amerykański producent muzyczny
 Jimmy Rooney (właśc. James Rooney) – australijski piłkarz
 Martyn Rooney – brytyjski sprinter
 Mickey Rooney (właśc. Joseph Yule Jr.) – amerykański aktor
 Sean Rooney (właśc. Michael Sean Rooney) – amerykański siatkarz
 Wayne Rooney – angielski piłkarz